Adelheid steht für:
 Adelheid, ein weiblicher Vorname
 (276) Adelheid, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Adelheid und ihre Mörder, eine ehemalige deutsche Fernsehserie
 St. Adelheid, ein Ortsteil der Kreisstadt Greiz, Thüringen
 Sankt-Adelheid-Gymnasium, ein Mädchengymnasium in Bonn
Adelheid von Burgund, Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches
 Tiername Adelheid, die Gans in der (germanischen) Fabeltradition

Siehe auch:
 Adelheid von Burgund (Begriffsklärung)